Loloda Kepulauan oder Kepulauan Loloda steht für:

 Loloda Kepulauan (Distrikt), Distrikt der Provinz Maluku Utara, Indonesien, siehe Nördliche Loloda-Inseln 
 Kepulauan Loloda Utara, siehe Nördliche Loloda-Inseln
 Kepulauan Loloda Selatan, siehe Südliche Loloda-Inseln